Кубок УЄФА 1991–1992 — двадцять перший розіграш Кубка УЄФА, у якому у двохматчевому фіналі за правилом виїзного голу перемогу здобув голландський клуб «Аякс». Матчі проти італійського «Торіно» завершились рахунками 2-2 та 0-0.

Перший раунд 

|}
1 Цей матч було зіграно у Клагенфурті через бойові дії у Хорватії.

Другий раунд 

|}

Третій раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Перший матч

Другий матч

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 «Аякс» відстояв нічию ; uefa.com, 1 червня 1992
 Кубок УЄФА 1991-92 на rsssf.com  

1991
1991 у футболі
1992 у футболі